Уваровский сельский совет (укр. Уварівська сільська рада) — многозначный термин.

 Уваровский сельский совет — административно-территориальная единица, расположенная в западной части Ленинского района Крыма и Керченского полуострова, к западу от райцентра.
 Уваровский сельский совет — административно-территориальная единица, расположенная в центре Нижнегорского района Крыма, в степном Крыму, у слияния рек Салгир и Биюк-Карасу.